Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 15 по 21 апреля 2012 года в Любляне (Словения) и Крынице-Здруй (Польша). По итогам турнира в группе A: команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу A, а команда, занявшая последнее место, перешла во второй дивизион чемпионата мира 2013 года.

На ежегодном конгрессе в Братиславе во время чемпионата мира 2011 года были определены страны, где будут проходить игры в I-ом дивизионе.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии, одна из Океании. Сборные Румынии и Австралии пришли из второго дивизиона, сборные Австрии и Словении пришли из ТОП-дивизиона, сборная Японии не участвовала в прошлом году из-за землетрясения в Японии, ей было гарантировано участие в 2012 году, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 15 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года. 
В группе A первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 8 линейных судей.

Группа A первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года

Главные судьи
  Йозеф Кубуш
  Эдуард Одиньш
  Алекси Рантала
  Алексей Раводин

Линейные судьи
  Пол Кэрнатан
  Матьяж Грибар
  Дамир Ракович
  Роман Кадерли
  Юп Лермакерс
  Рудольф Тосеновьян
  Мэтт Трауб

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года

Главные судьи
  Штефан Бауэр
  Павел Годек
  Мэтт Кирк
  Даниэль Штрикер

Линейные судьи
  Эндрю Далтон
  Райвис Ючерс
  Яри Кортениеми
  Яни Песонен
  Кенжи Косака
  Томас Оролин
  Трпимир Пирагич
  Мариуш Смура

Группа A

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Роберт Кристан

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Роберт Кристан
 Защитник:  Маттиас Траттниг
 Нападающий:  Мануэль Латуза

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Роберт Кристан
 Защитники:  Маттиас Траттниг —  Александр Победоносцев
 Нападающие:  Рок Тичар —  Мануэль Латуза —  Сюхэй Кудзи

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Иан Мейердрес
 Защитник:  Адам Боржецкий
 Нападающий:  Марцин Колуш

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Пшемыслав Одробны
 Защитники:  Адам Боржецкий —  Майк Далуйсен
 Нападающие:  Марцин Колуш —  Лешек Лашкевич —  Дидерик Хагемейер

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Апрель 2012 года
Спорт в Польше в 2012 году
Спорт в Словении в 2012 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные спортивные соревнования в Любляне
Международные спортивные соревнования в Крынице-Здруй
Хоккей 2012
Хоккей 2012